О́риндж () — округ в штате Индиана, США. Официально образован в 1816 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 19 840 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 057,213 км2, из которых 1 031,831 км2 суша и 25,382 км2 или 2,400 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 19 306 жителей в составе 7 621 домашних хозяйств и 5 342 семей. Плотность населения составляет 19,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 8 348 жилых строений, при плотности застройки около 8,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,90 %, афроамериканцы — 0,63 %, коренные американцы (индейцы) — 0,31 %, азиаты — 0,17 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,25 %, представители двух или более рас — 0,73 %. Испаноязычные составляли 0,56 % населения независимо от расы.

В составе 32,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,90 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,49 человека, и средний размер семьи 3,00 человека.

Возрастной состав округа: 25,70 % моложе 18 лет, 8,00 % от 18 до 24, 28,00 % от 25 до 44, 23,50 % от 45 до 64 и 23,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 564 USD, на семью — 38 505 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 28 658 USD против 20 238 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 717 USD. Около 9,00 % семей и 12,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 16,10 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Ориндж, штат Индиана
  Национальная ассоциация округов США
  Official Orange County, Indiana Website
  Orange County Convention and Visitors Bureau

Округа Индианы